Gornji Korićani
 Donji Korićani